«Мужчи́на и́щет же́нщину» () — американский телевизионный ситком. Премьера состоялась на FXX 14 января 2015 года. Сериал о наивном и учтивом человеке по имени Джош Гринберг (Джей Барушель), который находит себя в сюрреалистических и неудобных обстоятельствах, пытаясь найти свою любовь.

Сериал основан на книге рассказов, последняя из которых The Last Girlfriend on Earth, Саймона Ричи, он же создатель сериала и исполнительный продюсер. Джонатан Крисел, Эндрю Сингер и Лорн Майклс также являются исполнительными продюсерами, с Бродвей видео и FX Productions как производственных компаний. Он получил в целом положительный приём от критиков. Премьера второго сезона состоялась 6 января 2016 года. 12 апреля 2016 года сериал был продлен на третий сезон. 4 апреля 2017 сериал был закрыт.

Сюжет 
Сюжет большинства эпизодов основан на типичных ситуациях из жизни, которые доводятся до абсурдных и буквальных крайностей. В центре шоу Джош Гринберг, 27-летний «неудачник», который только разошелся со своей девушкой Мегги и который находится в поиске новых отношений, в поиске настоящей любви, его лучший друг Майк — «бабник», который не зацикливается на поиске любви и, скорее, ищет просто развлечения, а также старшая сестра главного героя Лиз, которая наоборот склоняет Джоша к более серьезному отношению к жизни. Усилия Джоша зачастую приводят его в сюрреалистические и неудобные ситуации, такие как свидание с настоящим троллем или встреча с японским монстром, состоящим из человеческих мужских гениталий. Иногда Джош достигает успеха в поиске подруги, но как правило эти отношения живут только один эпизод.

В ролях

Основной состав 
 Джей Барушель — Джош Гринберг, наивный и учтивый 27-летний «неудачник» на временной работе. Он изо всех сил пытается найти свою любовь, после разрыва длительных отношений.
 Эрик Андре — Майк Скаггс, непринужденный лучший друг Джоша.
 Бритт Лауэр — Лиз Гринберг, заботливая старшая сестра Джоша.
 Майя Эрскин — Мэгги, бывшая девушка Джоша. (1 сезон)
 Кэти Финдлэй — Люси, девушка Джоша. (3 сезон)

Второстепенный состав 
 Робин Дьюк — Пэтти, мать Джоша.
 Марк Мак-Кинни — Том, отчим Джоша.
 Эннис Эсмер — Лео, бойфренд Лиз (1 сезон)
 Роза Салазар — Роза, офисная сотрудница, в которую влюбляется Джош. (2 сезон)

Список эпизодов

Производство 
19 июня 2013 года FXX заказал пилотную серию для Мужчина ищет женщину у Саймона Рича, срежиссированную Джонатаном Криселом. 6 февраля 2014 года Джей Барушель был выбран на главную роль. 20 марта на роли второстепенных персонажей были объявлены следующие актеры: Эрик Андре, Бритт Лоуэр и Майя Эрскин. 2 июля канал анонсировал, что первый сезон сериала будет состоять из 10 эпизодов. Сериал снят в Торонто, Онтарио, Канаде. 3 марта 2015 года сериал был продлен на еще 10 серий второго сезона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Чикаго
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы США, завершённые в 2017 году
Комедийные телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала FXX